Лютеранская церковь (Гёйгёль) — кирха, построенная в немецкой колонии Еленендорф (старое название города Гёйгёль) в 1857 году. В настоящее время используется как краеведческий музей. Наряду с природным заповедником Гёйгёль один из наиболее значимых туристических объектов региона.

История 
В 1817 году на территорию России с разрешения императора Александра I прибыло несколько сотен семей выходцев из Швабии, лютеран-пиетистов по вероисповеданию. Ими в Закавказье были основаны несколько колонии, в том числе и Еленендорф. Тогда же была основана местная лютеранская община. Первоначально собрания проводил учитель, а в 1832 году из Ганновера сюда приехал пастор.

В 1854 году был решён вопрос о строительстве каменного здания. Работы заняли три года, и 10 марта 1857 года состоялось освящение новой кирхи, которая получила название церкви святого Иоанна.

Церковь была закрыта в 1941 году после депортации из региона немцев. В разное время здесь располагался военный госпиталь и спортивная школа. С 2005 года здесь действует
музей истории и этнографии региона. В 2008 году при помощи немецкого общества технического сотрудничества здание было отреставрировано (стоимость работ составила около 250 000 евро).

Галерея

Примечания 

Лютеранские храмы Азербайджана
Недействующие лютеранские храмы
Неоготическая архитектура Азербайджана